Gleeson ist der Familienname folgender Personen:
 Brendan Gleeson (* 1955), irischer Schauspieler
 Brendan Gleeson (Geograph) (* 1964), australischer Geograph und Raumplaner
 Brian Gleeson (* 1987), irischer Schauspieler
 Dermot Gleeson (* 1949), irischer Generalstaatsanwalt
 Domhnall Gleeson (* 1983), irischer Schauspieler
 Evelyn Gleeson (1855–1944), englische Stickerei-, Teppich- und Wandteppichdesignerin
 Francis Doyle Gleeson (1895–1983), US-amerikanischer Bischof
 Jack Gleeson (* 1992), irischer Schauspieler
 Jake Gleeson (* 1990), neuseeländischer Fußballspieler
 Keith Gleeson (* 1976), irischer Rugby-Union-Spieler
 Nick Gleeson (* 1996), britischer Bobfahrer
 Patrick Gleeson (* 1934), US-amerikanischer Musiker
 Paul Gleeson (1880–1956), US-amerikanischer Tennisspieler
 Stephen Gleeson (* 1988), irischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Mount Gleeson, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Gleason
 Gleesen